Cerro Azul (Paraná) — no Brasil
 Cerro Azul (Misiones) — na Argentina
 Cerro Azul (Veracruz) — no México
 Cerro Azul (distrito) — no Peru

 Serro Azul

Desambiguações de topônimos